Roca – przylądek położony na Półwyspie Iberyjskim, w Portugalii
 Roca – wieś w USA, w stanie Nebraska, w hrabstwie Lancaster
 Roca (przedsiębiorstwo) – światowy producent produktów sanitarnych
 Roça – kolonialna plantacja (posiadłość ziemska) na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej